Chenault House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chenault House (Richmond, Kentucky), NRHP-ID 88003339
 Chenault House (Star Mills, Kentucky), NRHP-ID 88001781

Siehe auch:
 Chennault House